Velika nagrada Madžarske 2007 je bila enajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2007. Odvijala se je 5. avgusta 2007 na dirkališču Hungaroring.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
!1
|2
| Fernando Alonso
|McLaren-Mercedes
|1:20,425
|1:19,661
|1:19,674
|6†
|-
!2
|2
| Lewis Hamilton
|McLaren-Mercedes
|1:19,570
|1:19,301
|1:19,781
|1
|-
!3
|9
| Nick Heidfeld
|BMW Sauber
|1:20,751
|1:20,322
|1:20,259
|2
|-
!4
|6
| Kimi Räikkönen
|Ferrari
|1:20,435
|1:20,107
|1:20,410
|3
|-
!5
|16
| Nico Rosberg
|Williams-Toyota
|1:20,547
|1:20,188
|1:20,632
|4
|-
!6
|11
| Ralf Schumacher
|Toyota
|1:20,449
|1:20,455
|1:20,714
|5
|-
!7
|10
| Robert Kubica
|BMW Sauber
|1:20,366
|1:20,703
|1:20,876
|7
|-
!8
|3
| Giancarlo Fisichella
|Renault
|1:21,645
|1:20,590
|1:21,079
|13‡
|-
!9
|12
| Jarno Trulli
|Toyota
|1:20,481
|1:19,951
|1:21,206
|8
|-
!10
|15
| Mark Webber
|Red Bull-Renault
|1:20,794
|1:20,439
|1:21,256
|9
|-
!11
|14
| David Coulthard
|Red Bull-Renault
|1:21,291
|1:20,718
|
|10
|-
!12
|4
| Heikki Kovalainen
|Renault
|1:20,285
|1:20,779
|
|11
|-
!13
|17
| Alexander Wurz
|Williams-Toyota
|1:21,243
|1:20,865
|
|12
|-
!14
|5
| Felipe Massa
|Ferrari
|1:20,408
|1:21,021
|
|14
|-
!15
|23
| Anthony Davidson
|Super Aguri-Honda
|1:21,018
|1:21,127
|
|15
|-
!16
|18
| Vitantonio Liuzzi
|Toro Rosso-Ferrari
|1:21,730
|1:21,993
|
|16
|-
!17
|7
| Jenson Button
|Honda
|1:21,737
|
|
| 17
|-
!18
|8
| Rubens Barrichello
|Honda
|1:21,877
|
|
|18
|-
!19
|22
| Takuma Sato
|Super Aguri-Honda
|1:22,143
|
|
|19
|-
!20
|19
| Sebastian Vettel
|Toro Rosso-Ferrari
|1:22,177
|
|
|20
|-
!21
|20
| Adrian Sutil
|Spyker-Ferrari
|1:22,737
|
|
|21
|-
!22
|21
| Sakon Jamamoto
|Spyker-Ferrari
|1:23,774
|
|
|22
|}
 † - Fernando Alonso je izgubil pet mest zaradi zadrževanja Lewisa Hamiltona v boksih.
 ‡ - Giancarlo Fisichella je izgubil pet mest zaradi oviranja Sakona Jamamota.

Dirka 

|-
! 1
| 2 ||  Lewis Hamilton || McLaren-Mercedes
| 70
| 1:35:52,991
| 1
| 10
|-
! 2
| 6 ||  Kimi Räikkönen || Ferrari
| 70
| + 0,715 s
| 3
| 8
|-
! 3
| 9 ||  Nick Heidfeld || BMW Sauber
| 70
| + 43,129 s
| 2
| 6
|-
! 4
| 1 ||  Fernando Alonso || McLaren-Mercedes
| 70
| + 44,858 s
| 6
| 5
|-
! 5
| 10 ||  Robert Kubica || BMW Sauber
| 70
| + 47,616 s
| 7
| 4
|-
! 6
| 11 ||  Ralf Schumacher || Toyota
| 70
| + 50,669 s
| 5
| 3
|-
! 7
| 16 ||  Nico Rosberg || Williams-Toyota
| 70
| + 59,139 s
| 4
| 2
|-
! 8
| 4 ||  Heikki Kovalainen || Renault
| 70
| + 1:08,104
| 11
| 1
|-
! 9
| 15 ||  Mark Webber || Red Bull-Renault
| 70
| + 1:16,331
| 9
|
|-
! 10
| 12 ||  Jarno Trulli || Toyota
| 69
| +1 krog
| 8
|
|-
! 11
| 14 ||  David Coulthard || Red Bull-Renault
| 69
| +1 krog
| 10
|
|-
! 12
| 3 ||  Giancarlo Fisichella || Renault
| 69
| +1 krog
| 13
|
|-
! 13
| 5 ||  Felipe Massa || Ferrari
| 69
| +1 krog
| 14
|
|-
! 14
| 17 ||  Alexander Wurz || Williams-Toyota
| 69
| +1 krog
| 12
|
|-
! 15
| 22 ||  Takuma Sato || Super Aguri-Honda
| 69
| +1 krog
| 19
|
|-
! 16
| 19 ||  Sebastian Vettel || Toro Rosso-Ferrari
| 69
| +1 krog
| 20
|
|-
! 17
| 20 ||  Adrian Sutil || Spyker-Ferrari
| 68
| +2 kroga
| 21
|
|-
! 18
| 8 ||  Rubens Barrichello || Honda
| 68
| +2 kroga
| 18
|
|-
! Ods
| 18 ||  Vitantonio Liuzzi || Toro Rosso-Ferrari
| 42
| El. sistem
| 16
|
|-
! Ods
| 23 ||  Anthony Davidson || Super Aguri-Honda
| 41
| Trčenje
| 15
|
|-
! Ods
| 7 ||  Jenson Button || Honda
| 35
| Pedal za plin
| 17
|
|-
! Ods
| 21 ||  Sakon Jamamoto || Spyker-Ferrari
| 4
| Trčenje
| 22
|
|}

Opombe
Vodilni: Lewis Hamilton 70 (1 - 70)

Formula 1 sezona 2007
2007